John G. Townsend, Jr.  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Delaware, 1929–1941).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Delaware állam szenátorai
1871-ben született személyek
1964-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek